Pearl City (Havaí)
Pearl City (Illinois)

Desambiguações de topônimos